Akhuryan är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Akhuryan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Akhuryan är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Akhuryan. Runt Akhuryan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Gjumri,  kilometer väster om Akhuryan.

Trakten runt Akhuryan består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak